

Patronymie 
Botha est un patronyme très courant en Afrique du Sud. Il est le nom de famille de diverses personnalités de ce pays, tels que : 

Andre Botha (1980-), bodyboardeur sud-africain ;
Arno Botha (1991-), joueur de rugby à XV sud-africain ;

 Bakkies Botha (1979-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Brendon Botha (1980-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Chrysander Botha (1988-), joueur de rugby à XV namibien

 Evan Botha (1983-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Fanie Botha (1922-2010), homme politique et ministre des eaux et forêts, des mines et de l'emploi dans les gouvernements Vorster et Botha ; 
 Gary Botha (1981-), joueur de rugby à XV sud-africain ;

 Jarryd Botha (1985-), nageur sud-africain

 Louis Botha (1862-1919), général boer et Premier ministre de 1910 à 1919 ;
 Michiel Coenraad Botha (v. 1913-1993), homme politique, ministre de l'administration et du développement bantou ;
 Naas Botha (1958-) joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Pieter Willem Botha (1916-2006), président de la République de 1984 à 1989 ;
 Pik Botha (1932-2018), ministre des Affaires étrangères (1977-1994) ;
 Sandra Botha (née en 1945), femme politique, députée, ambassadrice d'Afrique du Sud en république tchèque ;
 Stoffel Botha (1929-1998), homme politique, ministre des affaires internes dans les gouvernements de Pieter Botha.
 Wendy Botha (1965-), surfeuse sud-africaine puis australienne.

Toponymie 
 Botha, village canadien de la province d'Alberta.

Homonymie de patronyme